Rinaldo III av Este, född 1655, död 1737, var en monark (hertig) av Modena och Reggio från 1695 tills hans död den 26 oktober 1737. Han utsågs till kardinal 1686. Rinaldo var son till Francesco I av Este och Lucrezia Barberini.

Antavla

Referenser
 

Män
Födda 1655 
Avlidna 1737
Personer från Modena
Modenas regenter
Huset Este